de volgende personen, volgens geboortedatum:

 Matthias van Lierop (16e eeuw–1621), Zuid-Nederlands dominicaan
 Theodorus van Lierop (1780-1862), wethouder in Eindhoven
 Johannes Hendricus van Lierop (1807-1875), wethouder in Eindhoven
 Noud van Lierop of Arnoldus van Lierop (1897-1942), Nederlands priester en omgekomen verzetsstrijder
 Tonny van Lierop (1910-1982), Nederlands veldhockeyspeler
 Robert Van Lierop (1939), Amerikaans fotojournalist
 Helma van Lierop-Debrauwer (1955), Nederlands hoogleraar jeugdliteratuur
 Nikkie Van Lierop (1963), Belgisch zangeres
 Geerteke van Lierop (1980), Nederlandse actrice